Геро́й (от  — доблестный мужчина, предводитель, героиня в женской форме) — человек исключительной смелости и доблести, либо одно из главных действующих лиц литературного (литературный герой) или иного произведения культуры (кинематографический, игровой герой).

Герой перед лицом опасности сражается с невзгодами, проявляя изобретательность, мужество или силу. Как и другие термины, которые раньше были исключительно гендерными (например, актер), герой часто используется для обозначения любого пола, хотя героиня относится только к женщинам. Первоначальный герой классического эпоса поступал так во имя славы и чести. С другой стороны, постклассические и современные герои совершают великие дела или самоотверженные поступки для общего блага вместо классической цели богатства, гордости и славы. Антоним героя - злодей. 

В классической литературе герой является главным или почитаемым персонажем героического эпоса, воспеваемый в древних легендах народа, часто стремящегося к военным завоеваниям и живущего в соответствии со своим постоянно ошибочным кодексом личной чести. Определение героя со временем менялось. Словарь Merriam Webster определяет героя как «человека, которым восхищаются за его великие, смелые поступки или прекрасные качества». Примеры героев варьируются от мифологических фигур, таких как Гильгамеш, Ахилл и Ифигения, до исторических и современных фигур, таких как Жанна д'Арк, Джузеппе Гарибальди, Софи Шолль, Элвин Йорк, Оди Мерфи и Чак Йегер, и вымышленных «супергероев», включая Супермена, Человека-паука, Бэтмена и Капитана Америку.

Терминология 
«Гера» на языке пеласгов означало «землю», а «герои» — «детей земли».

В большинстве европейских языков слово «герой» греческого происхождения (, , ). Однако у этого слова имеются аналоги тюркского () и иранского () происхождения.

Античность 

См. также: Культ героев в Древней Греции

Классическим героем считается «воин, который живет и умирает в погоне за славой» и утверждает свое величие «блеском и эффективностью, с которой он убивает». Жизнь каждого классического героя сосредоточена на сражениях, которые происходят на войне или во время эпического путешествия. Классические герои, как правило, полубожественные и необычайно одаренные, такие как Ахиллес. Хотя эти герои невероятно изобретательны и опытны, они часто безрассудны, склонны к бедствиям, рискуют жизнями своих последователей из-за пустяков и ведут себя высокомерно по-детски. В классические времена люди относились к героям с высочайшим уважением и крайней важностью, что объясняет их известность в эпической литературе.  

Впервые герои появляются как главные действующие персонажи древнегреческой мифологии, отличные от богов и противопоставленные чудовищам. Главное их отличие от богов состоит в смертности, которую они в той или иной степени пытаются преодолеть. Попытка сделать героя бессмертным — устойчивый мифологический сюжет. Большей частью не сами они, а их бессмертные родители, но обычно эти попытки остаются тщетными: так, Фетида пытается закалить в огне Ахилла, а Деметра — Демофонта, но в дело вмешивается случай, который мешает довести дело до конца. 

Появление этих смертных фигур знаменует собой революцию, в которой публика и писатели отвернулись от бессмертных богов к смертному человечеству, чьи героические моменты славы сохранились в памяти их потомков, расширяя их наследие. 

Герои, получившие в награду бессмертие:
 Геракл,
 Асклепий,
 Ахиллес (перенесён в Элизий),
 Персей (вознесён на звёздное небо),
 Полидевк и др.

Типы героев 
Большинство героев — воины, которые уничтожают древних чудовищ: Тесей сражается с Минотавром, Геракл с Гидрой, Беллерофонт с Химерой, Персей с Горгоной. Иногда герои сражаются между собой, так Ахилл борется с Гектором. Эти события обыкновенно характеризуются как подвиг, который обеспечивает герою славу. 

С развитием античной культуры герои, помимо традиционных воинских доблестей, стали наделяться особой мудростью, музыкальным даром или хитростью. Выделяются герои-прорицатели (Тиресий, Амфиарай, Калхант, Трофоний, Мопс, Бранх, Идмон), герои-мастера (Дедал, Зет и Амфион), герои-музыканты (Орфей, Лин), законодатели (Тесей). Своеобразную нишу занял Одиссей, герой-хитрец.

Героический век 
Эпоху, в которую действуют герои, называют Героическим веком (1400—1200 гг до н. э., по другим предпочтениям 1500—500 гг до н. э.), и ему предшествует Бронзовый век, а за ним следует Железный век, век обычных людей. В течение героического века герои истребили чудовищ, детей титанов и других хтонических божеств. Закончилась эпоха двумя великими войнами, в которых герои перебили друг друга: походом Семерых против Фив и Троянской войной. Последним из древнегреческих героев считается полулегендарный Клеомед из Астипалеи (V век до н. э.).

Русские сказки 

Владимир Пропп, анализируя русские сказки, пришел к выводу, что в сказке всего восемь драматических персонажей, из которых один является героем. Его анализ широко применяется и к нерусскому фольклору. Действия, которые попадают в сферу такого типа героя, включают:

 Выезд на поиски
 Реакция на испытание дарителя
 Женитьба на принцессе (или похожей фигуре)

Пропп различал искателей и жертв-героев. Злодей мог инициировать проблему, похитив героя или изгнав его; это были жертвы-герои. С другой стороны, антагонист мог ограбить героя или похитить кого-то из близких ему людей, или, без вмешательства злодея, герой мог понять, что ему чего-то не хватает, и попытался найти это; эти герои - искатели. Жертвы могут появляться в сказках с героями-искателями, но сказка не следует за ними обоими.

Философия и этика 
В XVIII веке образ героя как посредника между богами и людьми актуализирует Джанбатисто Вико в работе Основания новой науки об общей природе наций. Он особо выделяет век героев. В философско-этическом понимании романтической эпохи герой — человек, совершающий акт самопожертвования ради общего блага. В философии это понятие осмысливалось Гегелем, где герой трактуется как воплощение национального духа. После Гегеля тему героизма как исторического действия развивал Томас Карлейль.

«Герой нашего времени» 
В разные времена в обществе рождался образ героя для своего времени. Создавались произведения искусства на эту тему. Такие, как «Герой нашего времени». В наше новое время всеобщей компьютеризации, информатизации, глобализации и тотального контроля и насилия над человеком со стороны государства, общество уже не чувствует себя в безопасности и считает героями нашего времени людей, раскрывающих важную для общества, но тщательно скрываемую властями разных государств информацию, таких как Даниэль Эллсберг, Брэдли Мэннинг, Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, , Сергей Савельев, Владимир Осечкин.

Героизация 
Героизация — процесс возведения человека или явления (заслуженно, или же нет) в статус героического (например, героизация сталинизма и нацизма). Осуществляется зачастую путём массированной рекламной кампании (обычно в СМИ). Преследует различные цели — например, создание национальных героев, для дачи примера таковых прочим согражданам, в той или иной области (см. Стахановское движение, лысенковщина).

См. также 

 Герой Советского Союза
 Герой Российской Федерации
 Культурный герой
 Литературный герой
 Герой нашего времени

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

 
Мотивы в фэнтези